Fensterkreuz steht für:

 die kreuzförmige Unterteilung eines Fensterrahmens durch Pfosten und Riegel bzw. Kämpfer beim Kreuzstockfenster
 die kreuzförmige Unterteilung einer Fensterscheibe bzw. eines Fensterflügels durch Sprossen beim Sprossenfenster
 eine Wappenfigur in der Heraldik, siehe Fensterkreuz (Heraldik)